Приво́лье — посёлок в Кузоватовском районе Ульяновской области. Входит в состав Безводовского сельского поселения.

История 
См. статью: Приволье (бывшее село, Ульяновская область)

В 1986 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок центральной усадьбы совхоза «Кузоватовский» переименован в Приволье.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в посёлке Приволье Волынщинского сельсовета проживал 461 человек, преобладающая национальность — русские (95 %).

Люди, связанные с посёлком 
 Васянин, Григорий Фёдорович (1898, Приволье, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния — 1973, Кузоватово, Ульяновская область) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Пашинов, Николай Васильевич (1927, Новая Ерыкла, Сенгилеевский уезд, Ульяновской губернии — 1998, Приволье, Кузоватовский район, Ульяновская область) — передовик советского сельского хозяйства, звеньевой совхоза «Кузоватовский» Кузоватовского района Ульяновской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Памятники и памятные места 
 Памятник воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне (1989; улица Первого Порядка, 2А).

Примечания 

Населённые пункты Кузоватовского района